San Juan je španělsky svatý Jan, může odkazovat k:

 San Juan (ostrov) – ostrov ve Washingtonu v USA
 San Juan (Portoriko) – hlavní město Portorika
 San Juan (Argentina) – hlavní město stejnojmenné provincie v Argentině
 San Juan (Kostarika) – město v Kostarice
 San Juan (argentinská provincie) – provincie v Argentině
 San Juan (provincie Dominikánské republiky) – provincie v Dominikánské republice
 San Juan City – město na Filipínách
 San Juan (přítok Desaguadera) – řeka v Argentině
 San Juan (přítok Karibského moře) – řeka v Nikaragui
 San Juan (přítok Tichého oceánu) – řeka v Kolumbii
 San Juan (přítok Colorada) – řeka v USA
 San Juan (hra) – karetní hra
 ARA San Juan (S-42) – argentinská ponorka
San Juan (loď) - velrybářská loď potopená u přístavu Red Bay